Yuo bezeichnet:
 in der Silbensprache die chinesische Silbe U+A47B (42107); siehe Unicodeblock Yi-Silbenzeichen
 Yuo Hikusai-gafu, japanischer Garten insbesondere für Bonsai

YUO steht als Abkürzung für:
 Jugoslawischer Oktober-Dinar, siehe Jugoslawischer Dinar

YUO